Laurinaitis ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom Vornamen Laurynas.

Herkunft 
Das Wort lauras bedeutet Lorbeeren.

Weibliche Formen 
 Laurinaitytė (ledig)
 Laurinaitienė (verheiratet)

Personen 

 Arūnas Laurinaitis (* 1961), litauischer Manager
 Eugenijus Laurinaitis (* 1951), litauischer Psychiater und Psychotherapeut
 James Laurinaitis (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Laurinaitis (* 1962), US-amerikanischer Wrestler
 Joseph Laurinaitis (1960–2020), US-amerikanischer Wrestler

Familienname
Litauischer Personenname